Miejscowości w USA:
 Milladore – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood
 Milladore – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood
Gminy w USA:
 Milladore (ang. Milladore Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood